Флаг муниципального образования Рассве́товское сельское поселение Староминского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6209.

Описание 
«Полотнище с отношением 2:3, воспроизводящее композицию герба в жёлтом, голубом, зелёном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле, повышенно разбитом на зелёные и золотые клинья без числа под главой, переменяющей цвета на золото и лазурь и с выходящим поверх соединения клиньев золотым безантом, вверху поверх клиньев — цветок подсолнуха того же металла с чёрными семенами, внизу — такие же меньшие цветки, обременяющими три зелёных клина — один в среднем, но два в ближайших к нему».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение восходящего солнца символизирует тепло, благополучие и спокойствие, а также аллегорически указывает на название посёлка Рассвет давшего наименование всему сельскому поселению.

Изображение цветков подсолнечника указывает на одно из направлений экономического развития хозяйств поселения — выращивание подсолнечника. Количество цветков подсолнечника — шесть, аллегорически указывает на шесть населённых пунктов в Рассветовском сельском поселении, а разная величина шляпок подсолнечника указывает на то, что населённые пункты отличаются друг от друга размером по занимаемой площади и количеству жителей. Центральный, большой цветок подсолнечника аллегорически указывает на административный центр поселения — посёлок Рассвет.

Жёлтые клинья символизируют солнечный свет, который даёт жизнь всему сущему на земле, а также аллегорически указывают на богатые хлебные нивы поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, достатка.

Зелёные клинья аллегорически указывают на развитие растениеводства в поселении, а также символизируют уникальную кубанскую природу, плодородие, жизнь, здоровье и надежду.

Голубые клинья символизируют чистое голубое небо.

Голубой цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, волю и добродетель.

Примечания